Эзотерическое (от  — внутреннее, тайное, скрытое) христианство — термин, которым характеризуют себя некоторые оккультные учения, претендующие на обладание «скрытым», «истинным» пониманием христианства, доступным, по их мнению, только для узкого круга «просвещённых», «инициированных» и в высшей степени образованных людей.

Сами последователи эзотерического христианства расценивают христианство как религию, исполненную великих таинств, и открыто утверждают существование и обладание определёнными эзотерическими доктринами и практиками, дающими к ним ключ.

С точки зрения известного миссионера протодиакона Андрея Кураева, «Протестантизм прав — в христианстве не существует эзотерического учения. Но протестантизм забыл об эзотерике культа, о его таинственности», и, таким образом, термин «эзотерическое христианство» не используется и трактуется как неприемлемый. В то же время, известный философ и историк В. В. Бычков отмечает «раннехристианскую и раннепатристическую эзотерическую традицию на сокрытие сущностных христианских истин от непосвященных».

Учения, относящие себя к эзотерическому христианству, часто объединяет несколько общих признаков:

 неортодоксальная, или еретическая христианская теология;
 использование не только канонических Евангелий, но апокрифов, которые зачастую предпочитаются каноническим Евангелиям;
 убеждённость в том, что disciplina arcani (учение таинств), предполагаемая устная традиция, исходящая от двенадцати апостолов, содержит эзотерическое учение Иисуса Христа.

Мистическая религия 
Ранние христиане использовали слово  (мистерии) для обозначения таинств христианской церкви. В Ветхом Завете слово «mysterion» эквивалентно еврейскому sôd, «тайна» (; ; ; ).

В Новом Завете слово таинство обычно применяется по отношению к возвышенному откровению Евангелия (; ; ; ), воплощению и жизни Спасителя и Его проявлению в проповедях апостолов (; ; ; Колоссянам. ; ). Теологи называют таинством раскрытие истин, которые превосходят естественный ум, так как, в узком понимании, таинство — истина, превосходящая тварный интеллект.

Невозможность достижения понимания таинства рациональным путём приводит, по мнению оккультистов, к внутреннему или скрытому пути понимания христианских таинств, который получил название эзотерического в эзотерическом христианстве.

Эзотерики полагают, что даже будучи открытыми и при наличии веры, таинства все равно остаются неясными и сокрытыми пока длится смертная жизнь, если только понимание таинств не делается возможным при помощи эзотерики.

Древние корни 
Некоторые современные ученые полагают, что на ранних стадиях христианства ядро устного обучения было унаследовано от палестинского и эллинистического иудаизма, который сформировал основу тайной устной традиции, в IV веке названной disciplina arcani, которая, как полагают богословы, придерживающиеся господствующего мнения, содержится только в частях литургии и в некоторых других традициях, которые остаются частями некоторых ветвей основного христианского течения (например, доктрина транссубстанциации, как полагают католические теологи, была частью disciplina arcani).

Эзотерики уверены, что disciplina arcani, практиковавшаяся в раннем христианстве, являлась неким тайным, эзотерическим учением, отличавшимся от явного учения.

Однако в христианском понимании термин disciplina arcani имеет иное, довольно узкое значение. Например, согласно Православной энциклопедии:

Disciplina arcani (реже arcana; лат. — тайное учение), совр. термин, означающий правило древней Церкви не допускать присутствия некрещеных (включая оглашенных) при совершении таинств — прежде всего Крещения и Евхаристии. D. a. подразумевала запрет на разглашение чинопоследования таинств и их смысла, а также точной формулировки крещального Символа веры и молитвы «Отче наш» до перехода желающего креститься в разряд «приступающих ко просвещению».

Действительно, процедура оглашения в первые века совершалась в обстановке тайны. Георгий Флоровский указывает, однако, что тайна относилась не к учению, а к формулам и обрядам и имела скорее педагогический смысл:

И потому сообщаемый и разъясняемый в это время Символ надлежит «памятью начертывать в сердце», повторять его устно, не записывая на бумагу, и читать его тайно, чтобы кто не подслушал. Эта disciplina arcani, распространяющаяся в Церкви, в особенности в IV веке, имеет пастырский и педагогический смысл и может быть отражает Александрийскую тeopию о ступенях ведения. Возможно, что в ней отразилась и практика древних языческих мистерий… Она относится не столько к учению, сколько к формулам и обрядам.

Тертуллиан писал о вынужденном сокрытии сведений о христианском богослужении в обыденной жизни ввиду непонимания и насмешек со стороны язычников; при этом язычники все равно знали, что совершается в Церкви.

Крупный специалист по античности и христианской истории академик С. С. Аверинцев указывал на принципиально иной смысл явления disciplina arcani в раннем христианстве по сравнению с эзотеризмом гностиков или масонов:

Вообще говоря, любое религиозное и тем более мистическое сознание принуждено создавать для себя систему сакральных знаков и символов, без которых оно не могло бы описывать своё «неизрекаемое» содержание; <…>это так же присуще византийскому богословию, как даосской, или буддийской, или индуистской мистике.

Если иметь в виду только эту универсальность символического языка, легко проглядеть существенное различие между историческими типами и «стилями» символики. Поэтому подчеркнем, что для христианской традиции самый главный акцент лежит <…> не на атмосфере тайны и «оккультного» намека на сокрываемое от непосвященных (ср. роль символики мистериальных и гностических сообществ от Элевсина до новоевропейского масонства). Разумеется, элементы того и другого могут быть без труда выявлены в сложном составе христианской традиции (раннехристианская «disciplina arcani»<…>), но их модальность внутри христианской символики как целого всякий раз определяется центральным аспектом этого целого: сакральный знак и символ есть знамение, требующее веры. <…>

Выраженная в сакральном знаке «тайна» есть в христианской системе идей не столько эзотерическое достояние немногих, сберегаемое от толпы, сколько военная тайна, сберегаемая от врагов. <…> Место мистериально-гностической оппозиции посвященные/непосвященные заступает совсем иная оппозиция соратники/противники; в число последних включены «враги зримые и незримые» — люди и бесы.

Некоторые современные течения эзотерического христианства обращаются к сочинениям Оригена (как и к другим отцам церкви и библейским толкованиям), чтобы утвердить идеи реинкарнации в качестве части христианской традиции, хотя Ориген в работе «Против Цельса» и других своих работах явно отрицает реинкарнацию.

Новое время 
В течениях средневекового западного эзотеризма, например алхимии и астрологии, были соединены христианская теология и доктрины эзотерического содержания.

В своей Апологии Пико делла Мирандола («Apologia J. Pici Mirandolani, Concordiae comitis», опубликованная в 1489 году) утверждает, что есть два типа «магии»: теургия (божественная магия) и гоетия (демоническая магия). Эти дисциплины были названы «Операцией Звёзд», в то время как алхимия была «Операцией Солнца», а астрология — «Операцией Луны». Все они отнесены к активным, или «оперативным» дисциплинам, равно как и Каббала. Представители эзотерического христианства могут практиковать все эти течения, или традиции, и стать адептами, алхимиками, астрологами, и герметиками-каббалистами, но тем не менее существуют эзотерики-христиане, практикующие только пассивные, или созерцательные дисциплины, которые помогают им лучше постигать «тайные знания», получаемые от Высших Сущностей.

В XVI и XVII веках это направление было доведено до логически завершенной формы развитием теософии и розенкрейцерства. Движение бехменистов и масонство также активно развивались в это время.

Современные формы 
Многие современные течения эзотерического христианства принимают идею перевоплощения, а также сложную энергетическую структуру человеческого существа (таких, как эфирное тело, астральное тело, ментальное тело и каузальное тело). Эти течения делают акцент на необходимости внутренней духовной работы, которая приведет к обновлению человека в Павловском смысле. Рудольф Штайнер и Макс Гендель опубликовали несколько духовных упражнений в своих трудах, чтобы помочь развитию последователей. В том же самом ключе написаны и сочинения Томмазо Паламидесси, чьей целью было развитие аскетических техник и медитаций.

Георгий Гурджиев называл своё учение «Четвёртым Путём» — путём сознания, на котором студент учился работать с отрицательными сторонами и страданиями своей обычной жизни и преобразовывать их, чтобы прийти к жизни истинной («Жизнь только тогда жизнь, когда Я Есть».) Согласно всем этим ученым-эзотерикам, совокупность этих методов (часто связываемых с такими восточными методами медитаций, как медитация чакр или визуализация) приведёт к спасению души и к полному возрождению человека. Этот процесс зачастую подразумевает существование духовного тела, склонного к воскрешению (и потому названному в христианской терминологии Телом Воскресения). Некоторые эзотерические христиане в наши дни включают в свои верования техники традиционных магических практик, таких как каббала, теургия, гоэция, алхимия, астрология и герметизм.

См. также

Школы 

 Древний и Принятый Шотландский Устав (18 степень) и Йоркский Устав масонства.
 Мартинизм Луи Клода де Сен-Мартена
 Мемфис-Мицраим
 Орден Розы и Креста, O.'.R.'.C.'.
 Антропософское Общество Рудольфа Штейнера
 Археософическое Общество Томмазо Паламидесси
 Lectorium Rosicrucianum Яна ван Рейкенборга/Катарозы де Петри
 Либеральное Католическое Движение
 Масонское Societas Rosicruciana
 Розенкрейцерское братство Макса Генделя

Традиции 
 Мартинизм
 Розенкрейцерство
 Богомильство
 Катары
 Ессеи
 Гностицизм
 Герметизм
 Неоплатонизм
 Пифагореизм
 Бехменизм

Учения 
 Паламизм, Исихазм -- в рамках Ортодоксальной Традиции
 Алхимия, Философский камень
 Мартинизм
 Астрология
 Христианская медитация
 Эзотерика
 Эзотерический характер Евангелий
 Гнозис
 Каббала, Христианская каббала, Герметическая Каббала
 Магия (см. также Воззрения христиан на магию), Теургия
 Мистицизм
 Нумерология

Центральные идеи 
 Христос, Второе Пришествие, Божественный Мрак
 Бог препятствующий Деградации мира
 София (мудрость)
 Пентаграмматон

Примечания

Ссылки 
 О масонстве как форме эзотерического христианства